Die Forest Hills Sony Ericsson WTA Tour Tennis Classic 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Forest Hills. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 22. bis 26. August 2006 statt.

Im Einzel gewann Meghann Shaughnessy gegen Anna Smaschnowa mit 1:6, 6:0 und 6:4.

Ergebnisse

Setzliste

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Queens